Ilovik (Čavle), plaats in de Kroatische gemeente Čavle
 Ilovik (eiland)
 Ilovik (Mali Lošinj), plaats op het gelijknamige eiland